Dana kan syfta på följande:

Dana (namn)
R/V Dana, danskt forskningsfartyg
IK Dana, brottarklubb i Lund, etablerad 1963
Dana (buddhism), en term inom buddhismen som syftar till givmildhet, gåvogivande, et cetera.

Geografi

Colombia 
 Aldana (kommun)
 Aldana, ort

Storbritannien 
 Island of Danna, ö i Skottland

USA 
 Dana, Indiana, Vermillion County, 
 Dana, North Carolina, Henderson County, 
 Dana, Illinois, LaSalle County,

Referenser